Giuseppe Guerini (1970), ciclista
Giuseppe Guerini (1958), calciatore
Giuseppe Guerini (1976), politico